Polje este o depresiune carstică închisă, mărginită de versanți abrupți, cu fundul plat.

Polje se mai poate referi la:

în 
Polje, un sat din comuna Busovača, cantonul Bosnia Centrală, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Polje, un sat din comuna Cazin, cantonul Una-Sana, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Polje, un sat din comuna Derventa, Republica Srpska ;
Polje, un sat din comuna Kalinovik, Republica Srpska ;
Polje, un sat din comuna Konjic, Cantonul Herțegovina-Neretva, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Polje, un sat din comuna Kreševo, cantonul Bosnia Centrală, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Polje, un sat din comuna Velika Kladuša, cantonul Una-Sana, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Polje, un sat din comuna Višegrad, Republica Srpska ;

în 
Polje, localitate din comuna Dobrinj, cantonul Primorje-Gorski Kotar ;
Polje, localitate din comuna Raša, cantonul Istria ;
Polje, localitate din comuna Slunj, cantonul Karlovac ;

în 
Polje, un sat din comuna Bar, Muntenegru ;

în 
Polje, un sat din comuna Bohinj ;
Polje, o localitate din comuna Tolmin ;
Polje ob Sotli, localitate din comuna Podčetrtek ;
Polje pri Bistrici, localitate din comuna Bistrica ob Sotli ;
Polje pri Tržišču, localitate din comuna Sevnica ;
Polje pri Višnji Gori, localitate din comuna Ivančna Gorica ;
Polje pri Vodicah, localitate din comuna Vodice.

Vezi și